Филипп Нестерович Решетняк (1902 год, с. Артёмовка, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя — ?) — советский государственный деятель, председатель Сталинского (1940—1944), Волынского (1944—1949) и Ворошиловградского облисполкомов (1950—1960).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Получил начальное образование. С 1918 по 1920 год был батраком в селе Артёмовка. В 1920—1923 годах — забойщик шахты № 9 Снежнянского района Донбасса.

В 1923—1926 годах служил рядовым 285-го стрелкового полка Красной армии. В 1926—1928 годах — председатель кооператива села Артёмовка, в 1928—1931 годах — председатель Артёмовского сельского совета Амвросиевского района Донбасса. В 1931—1932 годах — заведующий отделом коммунального хозяйства исполнительного комитета Амвросиевского районного совета.

Член ВКП(б) С 1931 года.

С 1923 года по 1926 год служил в РККА.

С 1926 года по 1928 год — председатель Союза сельскохозяйственной кооперации. С 1928 года по 1931 год — председатель Артёмовского сельского Совета в Амвросиевском районе. С 1931 года по 1932 год — заведующий Амвросиевским районным отделом коммунального хозяйства.

С 1932 по 1933 год — председатель Иловайского поселкового Совета Донецкой области. С 1933 по 1936 год — заместитель заведующего отделом исполнительного комитета Макеевского городского Совета. С 1936 по 1937 год — заместитель председателя исполнительного комитета Макеевского городского Совета.

 1937—1938 гг. — председатель исполнительного комитета Макеевского городского Совета,
 1938—1939 гг. — секретарь исполнительного комитета Сталинского областного Совета,
 1939—1940 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Сталинского областного Совета,
 1940—1941 гг. — и.о. председателя,
 1941—1944 гг. — председатель исполнительного комитета Сталинского областного Совета,
 1944—1949 гг. — председатель исполнительного комитета Волынского областного Совета,
 1950—1952 гг. — председатель исполнительного комитета Ворошиловградского областного Совета.

Депутат Верховного Совета СССР 2 и 3-го созывов. 

Кандидат в члены ЦК КП(б)—КП Украины (1952—1960). Депутат Верховного Совета УССР 2-5-го созывов. Делегат XIX съезда КПУ (1956).

Награды и звания 
 два ордена Ленина (23.01.1948, 26.02.1958)
 орден Отечественной войны 1-й степени
 медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959)
 другие медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Депутаты поселковых советов СССР
Персоналии:Луганск
Председатели Ворошиловградского облисполкома
Председатели Волынского облисполкома
Председатели Донецкого облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Председатели Макеевского горисполкома
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС